Cosandey ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Cosandey (* 1950), Schweizer Comiczeichner, siehe Cosey
 Christophore Cosandey (1818–1882), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher
 Florian Cosandey (1897–1982), Schweizer Botaniker
 Maurice Cosandey (1918–2018), Schweizer Ingenieur und Hochschullehrer
 Roland Cosandey, Schweizer Filmhistoriker